Parc steht für
 Mademoiselle Du Parc (Marquise-Thérèse de Gorle) (1633–1668), französische Schauspielerin
 Julio Le Parc (* 1928), argentinischer Künstler
 Parc (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Parc (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal

PARC bezeichnet:
 das Xerox PARC ("Palo Alto Research Center")
 den französischen Rugbyverein Pays d’Aix RC
 eine japanische NGO: Pacific Asia Resource Centre
 eine amerikanische Tierschutzorganisation
 Abkürzung für pulmonary and activation-regulated chemokine (engl.); ein CC-Chemokin, das von LPS-stimulierten Makrophagen der Lungenbläschen, Monozyten des peripheren Blutes und follikulären dendritischen Zellen der Lymphknoten produziert wird. Es wirkt hoch selektiv auf Lymphozyten, nicht aber auf Monozyten und Granulozyten
 Abkürzung für Policy Affairs Research Council, die englische Bezeichnung eines Gremiums der japanischen Liberaldemokratischen Partei, im weiteren Sinne für ähnliche Institutionen in allen japanischen Parteien, siehe Politischer Forschungsrat
 Flughafen Arctic Village (ICAO-Code), Flughafen in Alaska, USA

Siehe auch:

 Park (Begriffsklärung)
 Parcq
 Le Parc

Abkürzung